Polnische Botschaft in Deutschland steht für:

 Polnische Botschaft in Berlin
 Botschaft der Republik Polen (Köln) in Köln/Bonn
 Kanzlei der Polnische Botschaft in Köln/Bonn, siehe Lindenallee 7 (Köln)
 Handelsabteilung der Polnische Botschaft in Köln/Bonn, siehe Alteburger Mühle
 Polnische Botschaft in der DDR, siehe Jüdisches Waisenhaus Berlin #In Ost-Berlin